Атняшка — название населённых пунктов в России:

 Атняшка — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Атняшка — деревня в Нижнесергинском районе Свердловской области.

См. также 
 Атня
 Атняш — село в Караидельском районе Башкортостана
 Атняшкино — деревня в Караидельском районе Башкортостана